El nombre de Ermita de Nuestra Señora de los Remedios o Ermita de la Virgen de los Remedios
es el nombre de diversos templos cristianos, catalogados como ermitas en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Virgen de los Remedios.

En  
  Andalucía
 Ermita de los Remedios (Cártama), provincia de Málaga;
 Ermita de la Virgen de los Remedios (Canena), provincia de Jaén;
 Ermita de la Virgen de los Remedios (Vélez-Málaga), Provincia de Málaga;

  Cantabria
 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Barruelo);
 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Coo);
 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Guarnizo);
 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Liandres);
 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Luena);
 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Ongayo);
 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Pisueña);

  Castilla y León
 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Zamora), provincia de Zamora;

  Madrid
 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Alcorcón);
 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Colmenar Viejo).

  Comunidad autónoma del País Vasco
 Ermita de Andra Mari de Ondiz, en Lejona.
 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Morga), en Morga.